Arçay ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Arçay (Cher)
 Arçay (Vienne)

Siehe auch:
 Arcey